Trần Phú (Chương Mỹ, Hanoi), een xã in district Chương Mỹ, centrale stad Hanoi

Phường
 Trần Phú (Bắc Giang), stad Bắc Giang, provincie Bắc Giang
 Trần Phú (Bình Định), stad Qui Nhơn, provincie Bình Định
 Trần Phú (Hà Giang), stad Hà Giang, provincie Hà Giang
 Trần Phú (Hoàng Mai, Hanoi), district Hoàng Mai, centrale stad Hanoi
 Trần Phú (Hà Tĩnh), stad Hà Tĩnh, provincie Hà Tĩnh
 Trần Phú (Hải Dương), stad Hải Dương, provincie Hải Dương
 Trần Phú (Quảng Ngãi), stad Quảng Ngãi, provincie Quảng Ngãi
 Trần Phú (Quảng Ninh), stad Móng Cái, provincie Quảng Ninh